Ryō-Ōki (魎皇鬼 Ryō'ōki), es un personaje ficticio de la serie de anime y manga  Tenchi Muyō!. Es un cabbit, que corresponde a la contracción de las palabras gato (cat) y conejo (rabbit) en inglés.

Ryo-Ohki es la mascota de Ryōko en los Ovas y en la serie El Universo de Tenchi, mientras que en la serie Tenchi en Tokio es mascota de Sasami. En la historia del OVA, fue creada por Washū Hakubi usando una muestra de una creatura llamada Mass.

En los OVAs, cuando no se usa como transaporte, la nave de Ryōko se transaforma en un cabbit. Como es una cruza entre gato y conejo, su lado felino tiene una curiosidad insaciable y constantemente se mete en problemas. Su lado de conejo, puede pasar todo el tiempo comienzo zanahorias y es muy tierno. Cuando esta en su forma de nave y durante una batalla es destruida puede arrojar un huevo que es una replica de sí misma y renacer, de esta forma es como una especie de nave regeneradora.

En los OVAs, Ryō-Ōki prefiere estar con Sasami que Ryōko, porque Sasami es más agradable para ella. Su significado literal del nombre es Rey Dragón, y antres de su primera aparición es considerada como una nave criminal que Mihoshi Kuramitsu está persiguiendo. 

En los OVAs y en el manga se fusiona con un conjunto de criaturas Masa y desarrolla la habilidad de convertirse en una forma humana de mujer adulta (parecida a Ryoko) y de niña. Luego, ella eligió manter su aspecto como niña debido a sus problemas para adaptarse a la forma de mujer adulta.

En Tenchi en Tokio, se transformó en un mecha gigante rosa.

Personajes de Tenchi Muyo!
Extraterrestres de ficción

en:Ryo-Ohki